

Anno 
 188 o 188 a.C.

Codici 
 188  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Shokin Majdanak

Matematica 
 188 – numero